МРТИ — аббревиатура:
 Минский радиотехнический институт
 Московский радиотехнический институт